Sematologia [do grego sema, semato = sinal + logos = discurso] – Termo cunhado por Benjamin Humphrey Smart e pela primeira vez mencionado em seu livro "Outline of Sematology" (Esboço da Sematologia), publicado em 1831, para designar a "doutrina dos símbolos como expressão do pensamento ou do raciocínio; a ciência de indicar o pensamento por símbolos", sendo essa a definição do termo nos principais dicionários de língua inglesa, como o Webster e  o Oxford.

Seguindo-se essa definição, enquadram-se como classes de sematologia, entre outras, a língua de sinais e a mímica, tanto a utilizada em espetáculos como a que se usa na diversão que leva esse nome.

Uso do Termo na Doutrina Espírita 
O termo sematologia é utilizado na Doutrina Espírita para designar a transmissão do pensamento dos espíritos por meio de sinais, tais como ruídos, batidas, movimento de objetos, etc. Em se tratando da sematologia por meio de batidas, é usado o termo tiptologia. 

O Capítulo XI de O Livro dos Médiuns se intitula "Da Sematologia e da Tiptologia".

Comunicação
Símbolos
Mediunidade